Crempe steht für:
 Crempe (Schiff), Seenotrettungsboot der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger
 den mittelalterlichen Namen der Stadt Neustadt in Holstein

Siehe auch:
 Krempe